Portuguesa (Rio de Janeiro), četvrt u sjevernoj zoni Rio de Janeira, na otoku Governador.
 A Portuguesa, portugalska nacionalna himna
 Portuguesa (država u Venezueli), država u Venezueli.
 Portuguesa (rijeka), rijeka u Venezueli

Nogometni klubovi:
 Associação Portuguesa de Desportos, São Paulo, Brazil
 Associação Atlética Portuguesa (RJ), Rio de Janeiro, Brazil
 Associação Atlética Portuguesa (Santos), Santos, Brazil
 Associação Portuguesa Londrinense, Londrina, Brazil
 Portuguesa Fútbol Club, Acarígua, Venezuela